Jiangling ist:
die Kurzform für Jiangling Motors
der Kreis Jiangling (江陵县) der chinesischen Stadt Jingzhou in der Provinz Hubei, siehe Jiangling (Jingzhou)